Il doppio  del Copa Petrobras Montevideo 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Carlos Berlocq e Brian Dabul erano i detentori del titolo,ma quest'anno non hanno partecipato.

Nikola Ćirić e Goran Tošić hanno battuto in finale Marcel Felder e Diego Schwartzman 7–6(7–5), 7–6(7–4) in the final.

Teste di serie

  Máximo González /  Diego Junqueira (primo turno)
  Marcel Felder /  Diego Schwartzman (finale)

  Juan Pablo Brzezicki /  Andrés Molteni (quarti di finale)
  Alejandro Fabbri /  Renzo Olivo (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Montevideo 2011